Alfeñique es una palabra española cuya primera etimología conocida se encuentra en la palabra sánscrita: phaṇita con la cual se alude al concentrado de guarapo, luego pasó al persa, del persa al árabe clásico como fānīd y de allí al árabe andalusí fa[y]níd con el artículo árabe al antepuesto; tal palabra puede referir a: 

El nombre común, frecuente en Andalucía,  de la planta Valeriana officinalis.
Confituras conocidas como alfeñiques.

Alfeñique es también un adjetivo vulgar peyorativo que alude a las personas de poca contextura física, también a un sujeto debilucho o remilgado.